Plaats in Indonesië
 Tambak Sari (Jambi Selatan), een plaats in het bestuurlijke gebied Jambi in de provincie Jambi
 Tambak Sari (Purwodadi), een plaats in het bestuurlijke gebied Pasuruan in de provincie Oost-Java